Rolph ist der Familienname folgender Personen:
 James Rolph (1869–1934), US-amerikanischer Politiker
 John A. Rolph (1799–1862), britischer Maler, Zeichner und Stecher
 Sue Rolph (* 1978), britische Schwimmerin
 Thomas Rolph (1885–1956), US-amerikanischer Politiker
 William Henry Rolph (1847–1883), deutscher Entomologe

Marke:
 verkehrsträgerübergreifende Dachmarke in Rheinland-Pfalz, siehe Rheinland-Pfalz-Takt

Siehe auch:
 Rolf, Rolff